Terre d'Espagne peut désigner :
 Terre d'Espagne, récit de voyage de René Bazin (1895)
 Terre d'Espagne, film de Joris Ivens (1937).